Thern heißen folgende geographische Objekte:
 Thern (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Thern Promontory, Vorgebirge im Viktorialand, Antarktika

Thern ist der Familienname folgender Personen:

 Jonas Thern (* 1967), schwedischer Fußballspieler
 Károly Thern (1817–1886), ungarischer Komponist
 Louis Thern (1848–1920), österreichisch-ungarischer Pianist und Musikpädagoge 
 Simon Thern (* 1992), schwedischer Fußballspieler
 Willy Thern (1847–1911), österreichisch-ungarischer Pianist und Musikpädagoge

Siehe auch: 
 Tern